Il singolare del torneo di tennis Orange Warsaw Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Karina Habšudová 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 A Sánchez Vicario (secondo turno)
 Sandrine Testud (semifinali)
 Conchita Martínez (campione)
 Nataša Zvereva (secondo turno)

 Silvia Farina (secondo turno)
 Henrieta Nagyová (secondo turno)
 Anna Smashnova (primo turno)
 Gala León García (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Orange Warsaw Open 1999